Kogutki – turnie w Tatrach Zachodnich
 Kogutki – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy